Östratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östratjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Östratjärn, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn